Leskovec bezeichnet mehrere Orte

 Leskovec, Gemeinde im Okres Zlín, Tschechien
 Leskovec nad Moravicí, Gemeinde im Okres Bruntál, Tschechien
 Leskovec (Březová), Ortsteil von Březová, Okres Opava, Tschechien
 Leskovec, Ortschaft von Štrigova, Gespanschaft Međimurje, Kroatien
 Leskovec, Ortschaft von Celje, Savinjska, Slowenien
 Leskovec, Ortschaft von Slovenska Bistrica, Podravska, Slowenien
 Leskovec, Ortschaft von Ivančna Gorica, Osrednjeslovenska, Slowenien
 Leskovec, Ortschaft von Novo mesto, Jugovzhodna Slovenija, Slowenien
 Leskovec, Ortschaft der Gemeinde Prizren, Bezirk Prizren, Kosovo
 Leskovec pri Krškem, Ortschaft von Novo mesto, Posavska, Slowenien
 Leskovec v Podborštu, Ortschaft von Sevnica, Posavska, Slowenien
 Leskovec Toplički, Ortschaft von Varaždinske Toplice, Gespanschaft Varaždin, Kroatien
 Dolenji Leskovec, Ortschaft von Krško, Posavska, Slowenien

siehe auch:
 Leskovský von Leskovec, böhmisches Adelsgeschlecht
 Leskovecz
 Lieskovec
 Leskovac
 Léskovec, Ortsteil von Počátky, Okres Pelhřimov, Tschechien
 Lískovec